Panggul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Panggul, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Panggul, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar